Linkletter ist der Familienname folgender Personen:

 Art Linkletter (1912–2010), US-amerikanischer Fernseh- und Radiomoderator kanadischer Herkunft
 Nicole Linkletter Nathanson (* 1985), US-amerikanisches Model